Mount Pleasant Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe:

 Mount Pleasant Cemetery (Toronto), Ontario, Kanada

im NRHP der Vereinigten Staaten gelistet:
 Mount Pleasant Cemetery (Massachusetts), ID-Nr. 02001474
 Mount Pleasant Cemetery (New Jersey), ID-Nr. 87000836